Due classi di incrociatori  della United States Navy sono state battezzate St. Louis, in onore dell'omonima città degli Stati Uniti d'America.

Classe St. Louis – classe di incrociatori varata nel 1905.
Classe St. Louis – classe di incrociatori varata nel 1938.